Пахакуаран има више значења:

 Општина Пахакуаран (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пахакуаран (Пахакуаран, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику